Harjula ist der Name von

 Aapo Harjula (1880–1961), finnischer Politiker
 Juha Harjula (1942–2020), finnischer Basketballspieler
 Tuomas Harjula (* 1998), finnischer Biathlet

 Harjula (Klaukkala), Ortsteil von Klaukkala